Quando donna vuole (Mandelist er vel behænde o anche Den utro Rasmus) – film di A.W. Sandberg del 1915
Quando donna vuole (A Fool There Was) – film di Emmett J. Flynn del 1922
Quando donna vuole (The Ne'er-Do-Well) – film di Alfred E. Green del 1923
Quando donna vuole (Youth Takes a Fling) – film di Archie Mayo del 1938